Предмет:
 Річ, конкретний матеріальний об'єкт, що сприймається органами чуття.
 У науці — частина об'єкта, певний його аспект, досліджуваний в якомусь конкретному випадку. Наприклад: антропологія, психологія, соціологія (і багато інших наук) мають загальний об'єкт вивчення (людину), але розрізняються предметом свого вивчення.
 У філософії — те, на що спрямовані думка або дія суб'єкта. Поняття, що позначає певну цілісність, виділену із світу об'єктів у процесі практичної та духовної діяльності. У менш строгому значенні ототожнюється з поняттям об'єкта або речі.
 В освіті (науці) — те ж, що навчальний предмет (навчальна дисципліна) — певне коло знань та умінь, що зазвичай змістовно включає базові відомості з якої-небудь науки, що викладається учням в рамках системи освіти.
 У лінгвістиці деяких мов — те ж, що додаток.

Див. також 
 Предмет пізнання

Література 
 О. Задорожній. Предмет міжнародного права // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т./Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К.:Знання України, 2004 — Т.2 — 812с. ISBN 966-316-045-4
 «Філософський словник» / За ред. В. І. Шинкарука. — 2.вид., перероб. і доп. — К.: Голов. Ред. УРЕ, 1986

Посилання 
 

Філософські терміни